Ctenotus ariadnae, un saurien d'Australie
 Ixodes ariadnae, une tique
 Seticosta ariadnae (en), un papillon de la famille des Tortricidae

Articles connexes  
 Ariadna, un genre d'araignée aranéomorphe, l'un des plus anciens

Homonymie en zoologie
Homonymie de taxons en biologie